El libro de los testamentos, puede referirse a:
 El  libro de los testamentos de la catedral de Oviedo, códice medieval conservado en la Catedral de Oviedo.
 El libro de los testamentos de los reyes de León, conocido mejor como Libro de las estampas.